Карабчиевский — фамилия; имеет женскую форму Карабчиевская.
 Карабчиевский, Аркадий Юрьевич (более известен как Арка́н Кари́в; 1963—2012) — израильский и российский журналист, телеведущий, писатель.
 Карабчиевский, Юрий Аркадьевич (1938—1992) — русский поэт, прозаик и литературный критик-эссеист, биограф, маяковед, диссидент.